Chamberlin – cratere lunare
 Chamberlin – cratere marziano
 Chamberlin – strumento a tastiera precursore del mellotron

Persone
 Beth Chamberlin – attrice statunitense
 Jimmy Chamberlin – batterista statunitense
 Ralph Vary Chamberlin – zoologo statunitense

Pagine correlate
Chamberlain